Urval kan avse:

 Archaeoceti - samlingsnamn på olika utdöda familjer med tidiga marina valar och vad som räknas som deras närmaste landlevande släktingar.
 Urvalsfel – ett begrepp inom statistiken
 Urval (språktypologi) – de språkval som inkluderas i en typologisk undersökning
 Naturligt urval – en nödvändig delprocess i evolutionen
 Snedvridet urval – en nationalekonomisk term
 Slumpmässigt urval – ett begrepp inom statistik och avser ett mindre urval ur en större grupp
Representativt urval – en term med många betydelser inom statistik
Stratifierat urval – mindre stickprov om man på lämpligt sätt delar in populationen i grupper 
 Obundet slumpmässigt urval – ett sannolikhetsteoretiskt urval från en population
 Snedvridet urval (statistik) – metodfel, systematiska fel i insamlandet och tolkningen av data